Camí Real (en español Camino Real) es un barrio de la ciudad de Valencia (España), perteneciente al distrito de Jesús. Está situado al suroeste de la ciudad y limita al norte con L'Hort de Senabre, San Marcelino y La Creu Coberta, al este con Malilla, al sur con La Torre y Faitanar y al oeste con Sant Isidre. Su población en 2009 era de 3 766 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 

 Ayuntamiento de Valencia
 Plano de Camí Real en la web del Ayuntamiento de Valencia

Barrios de Valencia
Jesús